Spojení písmen P a Z může mít různé významy:

PZ 
 podporované zaměstnávání – časově omezená služba lidem hledající zaměstnání
 pozidriv – označení typu křížového (hvězdicového) šroubu, šroubováku
 psychická zátěž
 periferní zařízení – zařízení, které se připojuje k počítači a rozšiřuje jeho možnosti
 Policejní sbor (slovensky Policajný zbor) – slovenská státní policie

Pz 
 Pz I–Pz IV – označení německých tanků, ze slova Panzer, obrněný

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky